Can Framis (el Masnou), casa del municipi del Masnou (Maresme).
 Museu Can Framis, museu de Barcelona situat a l'antiga fàbrica Can Framis.